A higanynak (Hg) hét stabil izotópja van, melyek közül a leggyakoribb a 202Hg (természetes előfordulása 29,86%).

A leghosszabb élettartamú radioaktív izotópja a 194Hg (felezési ideje 444 év) és a 203Hg (46,612 nap). A többi izotóp felezési ideje egy napnál kevesebb. A 199Hg és a 201Hg a leggyakrabban vizsgált NMR-aktív magok, spinjük rendre 1/2, illetve 3/2.

A higany-180-ról, melyet tallium-180-ból lehet előállítani, 2010-ben kimutatták, hogy a spontán maghasadás szokatlan formájára képes. A hasadás termékei kripton-80 és ruténium-100.

Standard atomtömeg: 200,592(3) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Higany